Гран-при Сингапура  года — четырнадцатый этап чемпионата Формулы-1, проходил с 26 по 27 сентября 2009 года на трассе Марина Бей.

Перед гонкой 
Двукратный чемпион Фернандо Алонсо побеждал здесь в 2008 году, и он единственный из остальных гонщиков сезона 2009 кто побеждал на этой трассе.

Квалификация 
 Автомобили, использовавшие систему KERS отмечены знаком «‡»

 Рубенс Баррикелло был смещён на пять мест назад на стартовой решётке за замену коробки передач.
 Ник Хайдфельд был дисквалифицирован за неправильную установку балласта и стартовал с пит-лейн.

Гонка 

 Автомобили, использовавшие систему KERS отмечены знаком «‡»

|}

Круги лидирования:

1-46 Льюис Хэмилтон

47-50 Фернандо Алонсо

51-61 Льюис Хэмилтон

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы. Возможные претенденты на победу в чемпионате выделены жирным шрифтом.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сингапура